Niklas Andersson (né le  à Kungälv en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 
Né le  à Kungälv en Suède, Niklas Andersson est frère cadet de Mikael Andersson, de cinq ans son aîné.

En club 
En 1987, il débute avec le Frölunda HC en division 1. Deux ans plus tard, il débute en Elitserien. Il est repêché par les Nordiques de Québec en , lors du  du repêchage d'entrée dans la LNH 1989. Il part alors en Amérique du Nord. En 1992, il débute avec les Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Il porte ensuite également les couleurs des Islanders de New York, des Sharks de San José, des Predators de Nashville et des Flames de Calgary. En 2001, il revient jouer avec les Frölunda Indians. L'équipe remporte le championnat en 2003 et 2005.

Internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels
Suède
1981 : élu junior de l'année.
2003 : élu dans l'équipe d'étoiles.
Elitserien
2003 : élu meilleur joueur.
2003 : élu dans l'équipe d'étoiles.
Ligue internationale de hockey
2000 : élu dans la première équipes d'étoiles.
2001 : élu dans la première équipes d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988|| Frölunda HC|| Division 1|| 15|| 5|| 5|| 10|| 6|| 8|| 6|| 4|| 10|| 4
|-
| 1988-1989|| Frölunda HC|| Division 1 || 30|| 12|| 24|| 36|| 24|| 10|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
| 1989-1990|| Frölunda HC|| Elitserien|| 38|| 10|| 19|| 29|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Frölunda HC|| Elitserien|| 22|| 6|| 10|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Frölunda HC|| Allsvenskan|| 17|| 8|| 15|| 23|| 12|| 10|| 6|| 3|| 9|| 24
|-
| 1991-1992|| Citadels d'Halifax|| LAH|| 57|| 8|| 26|| 34|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Citadels d'Halifax||  LAH|| 76|| 32|| 50|| 82|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Nordiques de Québec|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Aces de Cornwall ||  LAH|| 42|| 18|| 34|| 52|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Grizzlies de Denver || LIH|| 66|| 22|| 39|| 61|| 28|| 15|| 8|| 13|| 21|| 10
|-
| 1995-1996|| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 30|| 13|| 22|| 35|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Islanders de New York|| LNH|| 47|| 14|| 12|| 26|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Islanders de New York|| LNH|| 74|| 12|| 31|| 43|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 21|| 6|| 20|| 26|| 24|| 4|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 1997-1998|| Thoroughblades du Kentucky||  LAH|| 37|| 10|| 28|| 38|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Sharks de San José|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wolves de Chicago||  LIH|| 65|| 17|| 47|| 64|| 49|| 10|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 1999-2000|| Wolves de Chicago|| LIH|| 52|| 20|| 21|| 41|| 59|| 9|| 6|| 1|| 7|| 4
|-
| 1999-2000|| Islanders de New York|| LNH|| 17|| 3|| 7|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Predators de Nashville|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Wolves de Chicago||  LIH|| 66|| 33|| 39|| 72|| 81|| 16|| 1|| 14|| 15|| 14
|-
| 2000-2001|| Flames de Calgary|| LNH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Frölunda HC|| Elitserien|| 41|| 14|| 32|| 46|| 64|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2002-2003|| Frölunda HC|| Elitserien|| 49|| 24|| 18|| 42|| 59|| 15|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
| 2003-2004|| Frölunda HC|| Elitserien|| 46|| 17|| 19|| 36|| 80|| 7|| 1|| 7|| 8|| 2
|-
| 2004-2005|| Frölunda HC|| Elitserien|| 44|| 14|| 27|| 41|| 16|| 14|| 10|| 3|| 13|| 4
|-
| 2005-2006|| Frölunda HC|| Elitserien|| 50|| 13|| 38|| 51|| 53|| 17|| 6|| 10|| 16|| 10
|-
| 2006-2007|| Frölunda HC|| Elitserien|| 51|| 21|| 27|| 48|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Frölunda HC|| Elitserien|| 48|| 12|| 37|| 49|| 50|| 7|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
| 2008-2009|| Frölunda HC|| Elitserien|| 52|| 16|| 21|| 37|| 22|| 11|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC|| Elitserien|| 54|| 15|| 17|| 32|| 50|| 7|| 2|| 3|| 5|| 29
|-
| 2010-2011|| Frölunda HC|| Elitserien|| 53|| 14|| 30|| 44|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

| 548|| 176|| 295|| 471|| 529|| 85|| 27|| 40|| 67|| 81

| 300|| 111|| 188|| 299|| 266|| 54|| 20|| 31|| 51|| 42

|212||68||138||206||145|| -|| -|| -|| -|| -

| 164|| 29|| 53|| 82|| 85|| -|| -|| -|| -|| -

|1988|| Suède -18 ans||Championnat d'Europe -18 ans||6||4||9||13||2||
|-
|1989|| Suède -20 ans||Championnat du monde -20 ans||7||2||0||2||0|| Médaille d'argent
|-
|1989|| Suède -18 ans||Championnat d'Europe -18 ans||6||6||3||9||8||
|-
|1990|| Suède -20 ans||Championnat du monde -20 ans||7||3||3||6||6||
|-
|1991||||Coupe Canada||6||0||1||1||0||Demi-finale
|-
|1991|| Suède -20 ans||Championnat du monde -20 ans||7||5||3||8||8||
|-
|1996|| Suède||Championnat du monde||6||1||1||2||8||
|-
|1996|| Suède||Coupe du monde||1||0||0||0||0||
|-
|1997|| Suède||Championnat du monde||11||0||2||2||9|| Médaille d'argent
|-
|2002|| Suède||Championnat du monde||8||3||2||5||2|| Médaille de bronze
|-
|2003|| Suède||Championnat du monde||9||1||5||6||4|| Médaille d'argent
|-
|2004|| Suède||Championnat du monde||9||1||1||2||2|| Médaille d'argent
|-
|2006||Frölunda HC||Coupe d'Europe des clubs champions||2||0||0||0||0||Phase de groupe
|-
|2010||Frölunda HC||Trophée européen||8||2||6||8||4||Phase de groupe

Références 

Naissance en mai 1971
Naissance à Kungälv
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Grizzlies de Denver
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Flames de Calgary
Gagnant du Guldpucken